Wasserbehälter bezeichnet:
 Wasserbehälter (Wasserwirtschaft)
 Wasserreservoir  -> Wasserspeicher
 Wassertank  -> Wasserspeicher
 unterirdischer Wasserspeicher  -> Zisterne
 Wasserbassin

Siehe auch:

 (u. a. mit Links zu speziellen Wasserbehältern)